42 Ориона (42 Orionis, c Ориона, c Orionis, сокращ. 42 Ori, c Ori) — звезда в экваториальном созвездии Орион. Звезда имеет видимую звёздную величину +4.59m, и, согласно шкале Бортля, звезда видна невооружённым глазом на пригородном/городском небе (). 42 Ориона окружена туманностью NGC 1977, одной из небольших более слабых групп именованных туманностей, к северу от туманности Орион. 42 Ориона — звезда, которая возбуждает атомы межзвёздной пыли и подсвечивает туманность NGC 1977.

Из измерений параллакса, полученных во время миссии Hipparcos известно, что звезда удалена примерно на  () от Земли. Звезда наблюдается южнее 86° с. ш., то есть видна практически на всей территории обитаемой Земли, за исключением приполярных областей Арктики. Лучшее время наблюдения — декабрь.

Звезда 42 Ориона движется довольно быстро относительно Солнца: её радиальная гелиоцентрическая скорость равна , что в три раза больше скорости местных звёзд Галактического диска, а также это значит, что звезда удаляется от Солнца. По небосводу звезда движется на юго-восток, проходя по небесной сфере 8,4 mas в год.

Имя звезды 
c Ориона (латинизированный вариант ) является обозначениями Байера, данное звезде в 1603 году. 42 Ориона (латинизированный вариант ) являются обозначением Флемстида.

Обозначения компонентов как 42 Ориона Aa, Ab и AB вытекают из конвенции, используемой Вашингтонским каталогом визуально-двойных звёзд (WDS) для звёздных систем, и принятого Международным астрономическим союзом (МАС).

Свойства кратной системы 42 Ориона 
Обозначения:  — период обращения,  — большая полуось орбитыИерархия орбит системы 42 Ориона
Пара 42 Ориона Aa и 42 Ориона Ab являются двойной звездой, в который компоненты отдалены друг от друга на угловое расстояние в , что соответствует периоду обращения равному  и большой полуоси орбиты между компаньонами, по крайней мере,  (для сравнения радиус орбиты Плутона равен  и период обращения равен ). Пара 42 Ориона Aa-Ab и 42 Ориона B являются тройной звездой, в который компоненты отдалены друг от друга на угловое расстояние в , что соответствует периоду обращения равному  и большой полуоси орбиты между компаньонами, по крайней мере, .

Если мы будем смотреть со стороны 42 Ориона Aa на 42 Ориона Ab, то мы увидим бело-голубую звёзду, которая светит с яркостью −24,51m, то есть с яркостью . Причём угловой размер звезды (в среднем) будет — ~0,09°, что составляет 17,7 % от диаметра нашего Солнца. Если же мы будем смотреть со стороны 42 Ориона Ab на 42 Ориона Aa, то мы также увидим бело-голубую звезду, которая светит с яркостью −25,91m, то есть с яркостью . Причём угловой размер звезды (в среднем) будет — ~0,046°, что составляет 9,1 % от диаметра нашего Солнца.

Если мы будем смотреть мы будем смотреть со стороны пары 42 Ориона Aa-Ab на 42 Ориона B, то мы также увидим бело-голубую звезду, которая светит с яркостью −18,8m, то есть с яркостью 256 лун в полнолуние. Причём угловой размер звезды (в среднем) будет — ~4,74mas, что составляет 0,95 % от диаметра нашего Солнца. И, наоборот, если мы будем смотреть из окрестностей компонента 42 Ориона B на 42 Ориона Aa-Ab, то мы увидим пару бело-голубых звёзд, которые светят с общей яркостью −21,72m (то есть с яркостью 3898 лун в полнолуние). Причём 42 Ориона Aa будет светить с яркостью −21,42m (то есть с яркостью 2957 лун в полнолуние), а компонент 42 Ориона Ab будет светить с яркостью −20,02m (то есть с яркостью 814 лун в полнолуние) соответственно. Причём угловой размер звёзд (в среднем) будет — ~ 11,23 и ~ 5,76 mas, то есть угловой размер звезды составит 2,2 % и 1,15 % от углового размера нашего Солнца, соответственно. При этом максимальное угловое расстояние между звёздами будет 14,4°.

42 Ориона демонстрирует лёгкую переменность: во время наблюдений яркость звезды колеблется на 0.10m, изменяясь в пределах от 5.52m до 5.62m, без какой-либо периодичности (скорее всего у звезды несколько периодов), тип переменной так же не определён.

Свойства компонента Aa 
42 Ориона Aa — судя по её спектральному классу  звезда является карликом спектрального класса B, что указывает на то, что водород в ядре звезды ядерным «топливом», то есть звезда находится на главной последовательности. Масса звезды мала (примерно на 30 %) для её спектрального класса и равна . Звезда излучает энергию со своей внешней атмосферы при эффективной температуре около , что придаёт ей характерный бело-голубой цвет.

В связи с большой светимостью звезды её радиус может быть измерен непосредственно, и такая попытка была сделана в 1922 году датским астрономом Эйнар Герцшпрунгом, но поскольку звезда была двойная, а также то что она находилась в области звездообразования богатой гигантскими молекулярными облаками, то измерение радиуса произошло с большими ошибками. Данные об этом измерении приведены в таблице:

Сейчас мы знаем, что радиус звезды спектральному классу  должен быть . Светимость звезды, исходя из закона Стефана — Больцмана, должна быть равна . Скорость вращения 42 Ориона превосходит солнечную почти в 10 раз и равна , что даёт период вращения звезды — 16,6 дня.

Звезда текущий возраст напрямую не измерен, однвко, известно, что звёзды с массой  живут на главной последовательности порядка , что накладывает верхний предел на возраст звезды. 42 Ориона находится на пределе, который равен 8-, когда звезда может взорваться как сверхновая. Если же этого не произойдёт, то звезда станет красным гигантом, а затем, сбросив внешние оболочки, станет очень массивным белым карликом.

Свойства компонента Ab 
42 Ориона Ab — судя по её массе, которая равна  — звезда является карликом спектрального класса , что указывает на то, что водород в ядре звезды ядерным «топливом», то есть звезда находится на главной последовательности. Звезда излучает энергию со своей внешней атмосферы при эффективной температуре около , что придаёт ей характерный бело-голубой цвет.

Радиус звезды спектральному классу  должен быть . Светимость звезды, исходя из закона Стефана — Больцмана, должна быть равна .

Звезда текущий возраст напрямую не измерен, однвко, известно, что звёзды с массой  живут на главной последовательности порядка , что накладывает верхний предел на возраст звезды. Затем звезда станет красным гигантом, а затем, сбросив внешние оболочки, станет довольно массивным белым карликом.

Свойства компонента B 
42 Ориона B — судя по её массе, которая равна  — звезда является карликом спектрального класса , что указывает на то, что водород в ядре звезды ядерным «топливом», то есть звезда находится на главной последовательности. Звезда излучает энергию со своей внешней атмосферы при эффективной температуре около , что придаёт ей характерный бело-голубой цвет.

Радиус звезды спектральному классу  должен быть . Светимость звезды, исходя из закона Стефана — Больцмана, должна быть равна .

Звезда текущий возраст напрямую не измерен, однвко, известно, что звёзды с массой  живут на главной последовательности порядка , что накладывает верхний предел на возраст звезды. Затем звезда станет красным гигантом, а затем, сбросив внешние оболочки, станет довольно массивным белым карликом.

История изучения кратности звезды 
42 Ориона — молодая звезда в Орионе, которая до 2001 года не наблюдалась с высоким угловым разрешением. В 1848 году английсктй астроном У. Дейвс открыли двойственность 42 Ориона, то есть им открыл компонент B и звёзды вошли в каталоги как DA 4. В 2005 году группа исследователей под руководством российского астронома А. Токовнина, основываясь на записях с 1979 года открыли двойственность компонента A и звёзды вошли в каталоги как TOK 430.

Согласно Вашингтонскому каталогу визуально-двойных звёзд, параметры этих компонентов приведены в таблице:

Обобщая все сведения о звезде, можно сказать, что у звезды 42 Ориона Aa, есть 2 спутника:
 компонент Ab, звезда 6-ой величины, находящаяся на угловом расстоянии  и период вращения звезды составляет ;
 компонент B, звезда 8-ой величины, находящаяся на угловом расстоянии , имеет каталожный номер TYC 4774-928-2. У звезды не известен параллакс, но из других источников известно, что звезда входит в систему 42 Ориона и период вращения звезды составляет .

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 

 
 

Объекты Байера
Объекты Флемстида
Объекты HD и HDE
Объекты HIP